Manhattan Associates () est une société éditrice de logiciels spécialisés dans la chaîne logistique d'origine américaine basée à Atlanta, Géorgie, avec des filiales au Royaume-Uni, en Australie, France, Espagne, Italie, Pays-Bas et en Inde.
Elle a été créée en 1990 en Californie à Manhattan Beach, d'où elle tient le nom, avant de migrer vers Atlanta.
La compagnie est le numéro 1 mondial des logiciels de gestion d'entrepôts (Warehouse Management)

Histoire

Solutions

Liens externes 
  Site Internet de Manhattan Associates

Notes et références 

Éditeur de logiciel ayant son siège aux États-Unis
Entreprise fondée en 1990
Entreprise ayant son siège à Atlanta